Пхулпур:

 Пхулпур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пхулпур — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.